Die Thoreau Tennis Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Concord. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 2. bis 8. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Thoreau Tennis Open 2021 fand am 1. und 2. August 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Concord (Massachusetts)